Stephen Russell Mallory ist der Name folgender Personen:

* Stephen Russell Mallory senior (1812–1873), US-amerikanischer Politiker
 Stephen Russell Mallory junior (1848–1907), US-amerikanischer Politiker